Emmahof ist
 der Name eines Schlosses bei Grusbach im Landkreis Znaim/Sudetenland, heute tschechisch: Emin zámek bei Hrušovany nad Jevišovku, Okres Znojmo
 der Name eines Dorfes im Landkreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen, heute russisch: Bogdanowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad